Витегра — місто в Росії, у Вологодській області
 Витегра — аеропорт у місті Витегра
 Витегра — річка у Вологодській області, впадає в Онезьке озеро